Mollwitz steht für
 Małujowice, Ort in Polen (deutscher Name)
Schlacht bei Mollwitz am 10. April 1741, Sieg der Preußen über die Österreicher
 Mollwitzer Marsch, Präsentiermarsch für Fußtruppen. 
 Fritz Mollwitz (1890–1967), deutscher Baseballspieler